Амелі Моресмо була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в півфіналі її перемогла Жустін Енен-Арденн.

Кім Клейстерс виграла титул, перемігши у фіналі Жустін Енен-Арденн з рахунком 7–5, 6–1.

Сіяні гравчині 
Перші вісім сіяних гравчинь виходять без боротьби в друге коло. 

  Марія Шарапова (знялась через розтягнення правого грудного м'яза)
  Амелі Моресмо (півфінал)
  Світлана Кузнецова (3-тє коло)
  Жустін Енен-Арденн (фінал)
  Серена Вільямс (3-тє коло, знялась через біль у лівому коліні)
  Надія Петрова (чвертьфінал, знялась через розтягнення правого грудного м'яза)
  Кім Клейстерс (переможниця)
  Марі П'єрс (знялась через розтягнення правого стегна)
  Анастасія Мискіна (півфінал)  Наталі Деші (2-ге коло)  Єлена Янкович (1-ше коло)  Ана Іванович (3-тє коло, знялась через розтягнення правого грудного м'яза)  Даніела Гантухова (1-ше коло, знялася через тепловий удар)  Флавія Пеннетта (чвертьфінал)  Дінара Сафіна (2-ге коло)  Татьяна Головін (2-ге коло)  Ай Суґіяма (2-ге коло)''

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
Draw and Qualifying Draw 

Rogers Cup 2005